Osoby o tym nazwisku:
 Jürgen Heuser – niemiecki sztangista, olimpijczyk
 Otto Heuser – niemiecki profesor rolnictwa